Dolenc ist der Familienname folgender Personen:

 Cindy Dolenc (* 1976), kanadische Schauspielerin
 Marko Dolenc (* 1972), slowenischer Biathlet
 Sašo Dolenc (* 1973), slowenischer Physiker, Philosoph, Redakteur, Autor und Publizist

Siehe auch:
 Dolenz